Yapraklı (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
 Yapraklı (stad), de hoofdplaats van het district
 Yapraklı (Elbistan), een dorp in het Turkse district Elbistan
 Yapraklı (Elmalı), een dorp in het Turkse district Elmalı
 Yapraklı (Ergani), een dorp in het Turkse district Ergani
 Yapraklı (Fatsa), een dorp in het Turkse district Fatsa
 Yapraklı (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
 Yapraklı (Malazgirt), een dorp in het Turkse district Malazgirt
 Yapraklı (Türkeli), een dorp in het Turkse district Türkeli